Die NBA-Saison 1984/85 war die 39. Spielzeit der National Basketball Association. Die reguläre Saison begann am 26. Oktober 1984 und endete am 14. April 1985. Darauf folgten die NBA-Playoffs am 17. April 1985, die Anfang Juni mit den NBA Finals endeten. Die Meisterschaft konnten sich die Los Angeles Lakers mit einem 4:2 in der Serie gegen die Boston Celtics sichern.

Draft 
Der NBA-Draft 1984 fand am 19. Juni 1984 in New York City statt. An erster Position wurde Hakeem Olajuwon von den Houston Rockets gewählt. Mit Michael Jordan an dritter, Charles Barkley an fünfter und John Stockton an 16. Stelle kamen vier zukünftige Mitglieder der Basketball Hall of Fame im vielleicht stärksten Draft der Geschichte in die NBA.

All-Star Game 
Das All-Star Game 1985 wurde am 12. Februar 1985 im Hoosier Dome in Indianapolis ausgetragen. Der Westen gewann mit 140 zu 129. Zum MVP wurde Ralph Sampson gewählt.

Endstände 
 S = Siege, N = Niederlagen, PCT = prozentualer Sieganteil, P = Rückstand auf Divisionsführenden

In Klammern sind die Platzierungen in den Setzlisten der jeweiligen Conference-Playoffs aufgeführt.

NBA-Auszeichnungen 
Most Valuable Player: Larry Bird, Boston Celtics
Rookie of the Year: Michael Jordan, Chicago Bulls
Defensive Player of the Year: Mark Eaton, Utah Jazz
Sixth Man of the Year: Kevin McHale, Boston Celtics
Coach of the Year: Don Nelson, Milwaukee Bucks
All-NBA First Team:
F – Larry Bird, Boston Celtics
F – Bernard King, New York Knicks
C – Moses Malone, Philadelphia 76ers
G – Magic Johnson, Los Angeles Lakers
G – Isiah Thomas, Detroit Pistons
All-NBA Second Team:
F – Terry Cummings, Milwaukee Bucks
F – Ralph Sampson, Houston Rockets
C – Kareem Abdul-Jabbar, Los Angeles Lakers
G – Michael Jordan, Chicago Bulls
G – Sidney Moncrief, Milwaukee Bucks
All-NBA Rookie Team:
Charles Barkley, Philadelphia 76ers
Sam Bowie, Portland Trail Blazers
Michael Jordan, Chicago Bulls
Hakeem Olajuwon, Houston Rockets
Sam Perkins, Dallas Mavericks
NBA All-Defensive First Team:
Maurice Cheeks, Philadelphia 76ers
Michael Cooper, Los Angeles Lakers
Mark Eaton, Utah Jazz
Sidney Moncrief, Milwaukee Bucks
Paul Pressey, Milwaukee Bucks
NBA All-Defensive Second Team:
T. R. Dunn, Denver Nuggets
Dennis Johnson, Boston Celtics
Bobby Jones, Philadelphia 76ers
Hakeem Olajuwon, Houston Rockets
Danny Vranes, Seattle SuperSonics

Playoffs 
In der ersten Runde wurde im Best-of-Five-System gespielt, ab der zweiten Runde dann im Best-Of-Seven-System.

Weblinks 
Die Saison 1984/85 bei basketball-reference.com

NBA-Saison
Basketballsaison 1984/85